Der President’s Cup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 27. Juli bis 2. August 2015 in Astana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 109 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 119 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 105 kB)

ATP Challenger Astana
ATP Challenger Tour 2015